kerkgebouwen in Schoonhoven, Zuid-Holland:
 Grote of Bartholomeüskerk, protestants
 Sint-Bartholomeüskerk (Schoonhoven), rooms-katholiek
 Bartholomeüskerk (Schoonhoven, Wal 30), oud-katholiek